Футбольный турнир Ниуэ () — чемпионат Ниуэ по футболу. Матчи проходят на «Овальном стадионе» высшей школы Ниуэ и на стадионе «Вилладж парк» в Алофи. Из-за того, что в Ниуэ живут около 1700 граждан, а в столице около 700, клубы фактически являются мужскими сборными посёлков с населением порядка 100 человек. То есть, учитывая поло-возрастной состав, в команде может участвовать почти любой желающий, возможно, играют также иностранные туристы.

Сильнейшие команды 
 Алофи (Alofi)
 Ваиеа Стинг (Vaiea Sting)
 Лакепа (Lakepa)
 Талава (Talava)
 Тамакаутога (Tamakautoga)
 Туапа (Tuapa)
 Хакупу (Hakupu)

Чемпионы 
 1985 Алофи
Чемпионат Ниуэ по футболу 1985 года закончился большим скандалом островного масштаба: чемпион страны должен был определится по итогам однокругового турнира среди 10-и команд первого дивизиона Ниуэ, но к финишу чемпионата команды «Хакупу» и «Алофи» подошли с одинаковым числом набранных очков. В сложившейся ситуации Футбольная ассоциация Ниуэ приняла решение противоречащее регламенту соревнований - провести золотой матч между командами занявшими 1-е («Хакупу» ) и 2-е место («Алофи»). Руководство «Хакупу» отказалось от участия в этом матче, ссылаясь на то, что по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей («Хакупу») является чемпионом Ниуэ. В итоге Футбольная ассоциация Ниуэ засчитала техническое поражение «Хакупу», а чемпионом был объявлен «Алофи».

Первый дивизион
Чемпионат первого дивизиона прошел среди десяти команд в один круг. Команда набравшая наибольшее количество очков должна была считаться чемпионом Ниуэ.
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
!width=30|
!width=120|Команда
!width=60|Очки
!width=40|И
!width=40|В
!width=40|Н
!width=40|П
!width=40|ГЗ
!width=40|ГП
!width=40|+/-
|-bgcolor="#d0f0c0"
||1.||align="left"|Хакупу||16||9||8||0||1||31||8||+23
|-bgcolor="#d0f0c0"
||2.||align="left"|Алофи||16||9||8||0||1||31||9||+22
|-
||3.||align="left"|Туапа||12||9||5||2||2||19||12||+7
|-
||4.||align="left"|Авателе||9||9||4||1||4||22||14||+8
|-
||5.||align="left"|Тамакаутога||9||9||4||1||4||13||15||−2
|-
||6.||align="left"|Лику||8||9||2||4||3||15||21||−6
|-
||7.||align="left"|Муталау||6||9||2||2||5||15||29||−14
|-
||8.||align="left"|Алофи - 2||6||9||2||2||5||10||17||−7
|-
||9.||align="left"|Макефу||5||9||2||1||6||12||21||−9
|-
||10.||align="left"|Лакепа||4||9||2||0||7||12||28||−16
|}
В 45 матчах турнира первого дивизиона было забито 180 гола (в среднем 4.00 гола за игру).Золотой матч Хакупу — Алофи   — / +Хакупу защитано техническое поражение за отказ от игры.Второй дивизионВ 36 матчах турнира второго дивизиона было забито 192 гола (в среднем 5.33 гола за игру).

 1986—1997 Результаты неизвестны. В данный период по 1 разу чемпионами были: Тамакаутога, Туапа и Хакупу
 1998 Лакепа
 1999 Талава
 2000 Талава
 2001 Алофи 
 2002 Результаты неизвестны 
 2003 Результаты неизвестны
 2004 Талава
 2005 Талава 
 2006 Результаты неизвестны
 2007 Результаты неизвестны
 2008 Не проводился 
 2009 Не проводился
 2010 Ваиеа Юнайтед 
 2011 Ваиеа Стинг 
 2012 Ваиеа Стинг

 Кубок 
 2000 Хакупу 
 2001 Алофи 
 2002 Результаты неизвестны 
 2012''' Ваиеа Стинг

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Ниуэ на сайте RSSSF 
 Чемпионат Ниуэ по футболу 1985 года на сайте RSSSF 

Ниуэ
Футбол в Ниуэ